Eye kan syfta på följande:
 Eye (sång) – bandet The Smashing Pumpkins

Geografi

Storbritannien 

 Eye, Cambridgeshire, Peterborough, England, ort, 
 Eye, Suffolk, ort, England, 
 Eye, Moreton and Ashton, civil parish, Herefordshire, England,